Granito kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Granito (kulle),

Brasilien 

 Granito (kommun), Pernambuco, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Brasilienförgreningar